Peter I av Kastilien med tillnamnet "den grymme", född 13 augusti 1334 i Burgos, död 23 mars 1369 i Montiel, var kung av Kastilien. Han efterträdde sin far Alfons XI. Peter var gift med Blanka av Bourbon men övergav henne till förmån för älskarinnan Maria de Padilla. 

I samband med att Peter blev kung började en blodig epok i Kastiliens historia. I det inre sökte Peter höja kungamakten gentemot den självsvåldiga adeln, och till sin medhjälpare valde han ofrälse män, inte sällan judar. I sin kamp mot motståndarna skydda han inga medel; till och med gamla allierade som blivit misshagliga fick mista livet. Av särskild betydelse blev fiendskapen mellan Peter och hans halvbror, den med adeln lierade Henrik av Trastámara. Denne vann stöd i Aragonien av Peter IV och i Frankrike. Peter själv fick stöd av engelsmännen. Två av hans döttrar med Maria de Padilla var gifta med engelska prinsar, söner till Edvard III; Constanza med Johan av Gaunt och Isabella med Edmund av Langley.

Stridigheterna, i vilka tidens förnämsta fältherrar deltog, som Bertrand du Guesclin och Svarte prinsen, ingick som ett led i hundraårskriget och avslutades för Kastiliens del med Peters död för sin halvbror Henriks hand.

Källor 

Kastiliens regenter
Personer i Spanien under 1300-talet
Personer från Burgos
Födda 1334
Avlidna 1369
Män
Kungligheter som blivit mördade
Ugglan